Eschkol steht für:
Eschkol (Regionalverwaltung), eine Regionalverwaltung in Israel

Eschkol ist der Familienname folgender Personen:
 Levi Eschkol (1895–1969), israelischer Politiker und 3. Ministerpräsident
 Miriam Eschkol (1929–2016), israelische Bibliothekarin und soziale Aktivistin

Siehe auch:
 Eshkol